Bogdan Bogdanović (1922–2010) − jugosłowiański i serbski architekt
 Bogdan Bogdanović (ur. 1992) − serbski koszykarz